Nakhon Nayok – città minore della Thailandia
 Nakhon Pathom – città della Thailandia
 Nakhon Phanom – città minore della Thailandia
 Nakhon Ratchasima – città maggiore della Thailandia
 Nakhon Sawan – città maggiore della Thailandia
 Nakhon Si Thammarat – città maggiore della Thailandia